Der Name Limehouse Basin bezeichnet folgende Hafenbecken in den Londoner Docklands:

 Limehouse Basin (Regent’s Canal), die Verbindung des Regent's Canal zur Themse
 Limehouse Basin (West India Docks), das westliche Einfahrtsbecken der West India Docks